Universitas Verlag steht für:

 Universitas Verlag (Berlin) 
 Universitas Verlag (Tübingen)